Национальный парк Руаха () — национальный парк, расположенный в центральной части Танзании на берегу реки Руаха. Это второй по величине национальный парк страны (после Серенгети), его площадь 10 300 км²  . Парк расположен в 128 км к западу от Иринги.

Флора и фауна 
Парк Руаха является транзитной зоной объединяющей на своей территории представителей восточная и южная флора и фауна. С рекой Большая Руаха соединяются сотни небольших пересыхающих рек, которые являются естественными маршрутами различных животных.

В парке большие и малые куду сосуществуют с более северными видами, такими как гигантская газель.
В поисках воды к реке выходят бородавочники, импалы и гигантские газели, для которых регион является самым южным местом обитания. Берега реки являются излюбленным местом охоты для хищников: львов, леопардов, гепардов, шакалов и гиен. Кроме того в парке водятся редкие африканские дикие собаки. Популяция слонов является самой большой в восточной Африке.

В парке произрастает более 1500 видов растений, обитает 80 видов животных, 529 видов птиц и 38 видов рыб.

Туризм 
Время с середины мая по декабрь подходит для наблюдения за хищниками и крупными млекопитающими. Самцов куду лучше всего наблюдать в их брачный сезон в июне. Птиц, растительные пейзажи и дикие цветы лучше всего наблюдать в сезон дождей с января по апрель.

Охрана территории 
В 1910 году администрация немецкой колонии создала охотничий резерват Саба-Ривер, который сменил своё название на Рунгва в 1946 году под управлением Великобритании. Население, проживающее на территории резервата, было вынуждено покинуть его. О создании природоохранной зоны Руаха было опубликовано в 1964 году, через три года после приобретения страной независимости. Парк расположен в юго-восточной части охотничьего резервата Рунгва.

Примечания

Ссылки 
 

Национальные парки Танзании